

События 
 Консулы: Луций Домиций Агенобарб (плебей) и Аппий Клавдий Пульхр (патриций); проконсулы: Луций Афраний (в Ближней Испании), Марк Лициний Красс (в Сирии) и Публий Аттий Вар (в Африке); преторы: Гай Альфий Флав, Гай Косконий, Квинт Минуций Терм, Марк Аврелий Котта, Марк Клавдий Марцелл, Марк Порций Катон, Публий Сервилий Исаврик, Публий Сестий и Сервий Сульпиций Гальба; пропреторы: Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика и Марк Петрей (в Дальней Испании); плебейские эдилы: Гай Фанний и Гней Планций; народные трибуны: Гай Меммий, Децим Лелий, Квинт Муций Сцевола и (Луций) Теренций; квесторы: Гай Кассий Лонгин, Гай Скрибоний Курион (в Азии), Луций Сестий Панса (в Азии), Марк Лициний Красс (в Галлии), Регин, Секст Тедий, Тит Лигарий (в Риме) и Фавст Корнелий Сулла; монетные триумвиры: , Гай Хоссидий Гета, Маний Аквилий (Красс) и Марк Юний Брут. Помпей получает управление двумя Испаниями и Африкой на 54—50 годы до н. э.

 В предательстве интересов римлян изобличён вождь эдуев Думнорикс. При попытке бежать он был убит. Армия Цезаря из гавани Итий переправилась в Британию. Мандубракий, вождь триновантов (Эссекс) бежал к Цезарю от Кассивеллауна, вождя катувеллаунов. Цезарь углубился в Миддлсекс и переправился через Темзу. Кассивеллаун оказал упорное сопротивление римлянам, но Цезарь захватил его главную крепость. Цезарь вернулся в Галлию, обложив британцев данью, которую те не выплатили.
 Осень — Цезарь разместил легионы в Галлии далеко друг от друга. Легион в Адуатуке во главе с Коттой и Титурием разбит эбуронами во главе с Амбиориксом. Легион Квинта Цицерона осаждён в окрестностях Намюра эбуронами. Когда прибыл Цезарь, галлы отошли.Треверы, эбуроны, нервии, адуатуки и менапии заключают союз против римлян. Зима — Цезарь пытается усмирить мятежи. Он вторгся в страну нервиев и разорил её. Вождь треверов Индуциомар осадил легионы Лабиена.
 Под угрозой восстания Птолемей вынужден устранить Рабирия.
 Весна — Римские войска Красса вторгаются в Месопотамию и занимают несколько городов. Красс заключает союз с Артаваздом II, царём Армении, Абгаром, царьком Осроены и арабским вождём Алхавдонием. Взятие Иерусалима.
 Бывший плебейский трибун Л. Процилий побеждает на выборах преторов, но, привлечённый к суду за подкуп избирателей, осуждён и изгнан за пределы Рима; та же участь позднее постигла трибуниция и пропретора Вифинии Гая Меммия, обвинителем которого в текущем году стал некий Квинт Акуций Руф.

Хунну 
 Победа Чжичжи над Жуньченем и Хуханье .

Скончались 
 Аврелия Котта, мать Гая Юлия Цезаря;
 Август — Квинт Лаберий Дур, военный трибун и один из легатов в войске Цезаря во время вторжения последнего в Британию;
 Август — Юлия Цезарис, дочь Юлия Цезаря, жена Помпея Великого;
 23 ноября — Атилий Серран Доместик, предполагаемый сын Луция Домиция Агенобарба и Порции, старший брат консула 32 года до н. э.;
 Ноябрь/декабрь — Квинт Титурий Сабин, легат Цезаря в Галльскую войну;
 Ноябрь/декабрь — Луций Аврункулей Котта, как и предыдущий, служил легатом у Цезаря в Галлии, где и погиб;
 54, ок. — Гай Валерий Катулл, поэт-сатирик.

См. также

Примечания